Вторая лига Чехии по футболу 2008/2009 — Шестнадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Богемианс 1905» и «Словацко».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте livesport.cz 

2008/2009
Спорт в Чехии в 2008 году
Спорт в Чехии в 2009 году